Il singolare del Budapest Lotto Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Ruxandra Dragomir era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Joannette Kruger.

Amanda Coetzer ha battuto in finale 6–1, 6–3 Sabine Appelmans.

Teste di serie

  Karina Habšudová (semifinali)
  Amanda Coetzer (campionessa)
  Ruxandra Dragomir (secondo turno)
  Sabine Appelmans (finale)

 Åsa Svensson (primo turno) 
 Katarína Studeníková (primo turno) 
 Henrieta Nagyová (semifinali) 
 Alexandra Fusai (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Budapest Lotto Open 1997